El Campeonato Asiático de Balonmano es la máxima competición de balonmano entre selecciones nacionales de Asia. El torneo masculino se celebra desde 1977 y el femenino desde 1987; la organización de ambos corre a cargo de la Federación Asiática de Balonmano (AHF) y actualmente se realizan cada dos años (los años pares).

Torneo masculino

Ediciones

Medallero histórico 

 Actualizado hasta Arabia Saudí 2022 (incluido)

Torneo femenino

Ediciones

Medallero histórico

Enlaces externos 
 Web de la Federación Asiática de Balonmano

Asia